CD68 (кластер дифференцировки 68, макросиалин) — гликопротеин из семейства LAMP. Экспрессирован на поверхности моноцитов и макрофагов и используется в качестве маркёра макрофагов.

Структура 
Зрелый белок CD68, или макросиалин, относится к интегральным трансмембранным белкам, содержит 333 аминокислоты (сигнальный пептид — 21 аминокислота). Содержит домен, объединяющий его в семейство белков LAMP (1, 2 и 3).

Функции 
CD68 играет роль в фагоцитарной активности тканевых макрофагов, как во внутриклеточном лизосомальном метаболизме, так и во внеклеточных взаимодействиях клетка-клетка и клетка-патоген. Связывается с лектинами и селектинами, что позволяет макрофагу заякориваться в определённом участке ткани. Способен быстро рециркулировать между эндосомами и лизосомами. Это позволяет макрофагу передвигаться по селектин-содержащей субстратной поверхности или по поверхности других клеток.

Тканевая специфичность 
Белок экспрессирован на моноцитах крови и тканевых макрофагах. Кроме этого присутствует на лимфоцитах, фибробластах и эндотелиальных клетках. 

Белок широко используется как маркёр макрофагов и опухолевых клеток макрофагального происхождения.

Роль в патологии 
Экспрессия этого белка на клетках опухоли может способствовать их связыванию с селектинами сосудистого эндотелия и распространению по организму.

См.также 
 LAMP1

Библиография
 

Мембранные белки
CD068